Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 2013/14 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 2013/14 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Kadergröße war nicht beschränkt, allerdings kamen nicht alle gemeldeten Spieler auch zum Einsatz. Während die erste Mannschaft der Grantham Sharks mit 13 Spielern auskam, setzte die zweite Mannschaft des Barbican Chess Club insgesamt 23 Spieler ein. Punktbeste Spieler mit jeweils 8,5 Punkten aus 11 Partien waren Nicholas Pert (Wood Green Hilsmark Kingfisher) und Simon Williams (Cheddleton). Mit Anish Giri, Maxime Vachier-Lagrave (beide Guildford A&DC), Florian Grafl, Kanwal Bhatia, Naomi Wei (alle Barbican Chess Club), Elaine Bamber (Cambridge University), Juan Manuel Bellón López (Wood Green Hilsmark Kingfisher), Konstantin Landa (Blackthorne Russia), Alexei Slawin, Alan Byron, Philip Briggs (alle e2e4.org.uk), Kevin McCarthy (Grantham Sharks), Ahmed Abbas (3Cs) und Melanie Rawlinson (Oxford) erreichten 14 Spieler 100 %, wobei Giri und Landa je drei Partien spielten, Vachier-Lagrave, Grafl, Bhatia, Bellón López und Slawin je zwei und die übrigen Genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2013); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2013), bei Spielern ohne Elozahl ist die (auf Elo-Basis umgerechnete) nationale Wertung (ECF grade) angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2013; ARM = Armenien, AUS = Australien, BUL = Bulgarien, CAN = Kanada, CHI = Chile, CHN = China, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, EST = Estland, FAI = Färöer, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IRL = Irland, ISR = Israel, ITA = Italien, LAT = Lettland, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MKD = Mazedonien, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, NGR = Nigeria, NOR = Norwegen, NZL = Neuseeland, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SIN = Singapur, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, WLS = Wales
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Guildford A&DC I. Mannschaft

Wood Green Hilsmark Kingfisher I. Mannschaft

White Rose Chess

Cheddleton and Leek Chess Club

Guildford A&DC II. Mannschaft

Grantham Sharks I. Mannschaft

e2e4.org.uk

Barbican Chess Club II. Mannschaft

Wood Green Hilsmark Kingfisher II. Mannschaft

Blackthorne Russia

Barbican Chess Club I. Mannschaft

Cambridge University Chess Club

Oxford

3Cs

Kings Head

Grantham Sharks II. Mannschaft

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Insgesamt 32 Spieler der Vereine Guildford A&DC, Wood Green Hilsmark Kingfisher, Barbican Chess Club und Grantham Sharks wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden separat für beide Mannschaften aufgeführt.
 Maxime Vachier-Lagrave (Guildford A&DC), Naomi Wei (Barbican), Philip Briggs (e2e4.org.uk), Yao Yao Zhu (Kings Head), Kevin McCarthy (Grantham Sharks) und Lynda Roberts (Cambridge University) hatten zu Saisonende keine Ranglistennummer.

Weblinks 
 Ergebnisse bei der 4NCL (englisch)
 Mannschaftsmeldungen bei der 4NCL (englisch)

Four Nations Chess League
Wikipedia:Liste
Schach 2013
Schach 2014